Das Light n’ Lively Doubles 1992 war ein Damen-Tennisturnier in Wesley Chapel (Florida). Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1992 und fand vom 26. bis 29. März 1992 statt.

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1992
Tennisturnier in Wesley Chapel (Florida)